Municipio de Exeter puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Exeter (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Exeter (condado de Monroe, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Exeter (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de Exeter (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.
 Municipio de Exeter (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.
 Municipio de Exeter (condado de Wyoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wyoming.